

Film 
 Sonic - Il film – film del 2020 diretto da Jeff Fowler e basato sull'omonimo personaggio
 Sonic - Il film 2 – film del 2022 diretto da Jeff Fowler e sequel del film precedente

Televisione 
 Sonic (Adventures of Sonic the Hedgehog) – serie animata ispirato al videogioco della SEGA
 Sonic (Sonic the Hedgehog) – altra serie animata ispirato al videogioco
 Sonic X – anime ispirato al videogioco

Videogiochi 
 Sonic – serie di videogiochi
 Sonic – protagonista dell'omonima serie di videogiochi
 Sonic Team – gruppo di sviluppatori di videogiochi

Altro 
 Sonic – treno espresso giapponese
 SONIC – System-Oriented Network Interface Controller: una controller ethernet

Pagine correlate 
 Sonico